Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2006 były piętnastymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 17 marca 2006 roku meczem FK Moskwa z Amkarem Perm (1:0), zakończyły się natomiast 26 listopada 2006 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Łucz-Eniergija Władywostok i Spartak Nalczyk. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna CSKA Moskwa. Królem strzelców ligi został Roman Pawluczenko ze Spartaka Moskwa, który zdobył 18 goli.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: RFPL

Najlepsi strzelcy 
źródło: RFPL 

 18 goli
  Roman Pawluczenko (Spartak)
 14 goli
  Jô (CSKA)
 13 goli
  Alejandro Domínguez (Rubin)
  Pawieł Pogriebniak (Tom)
  Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
 12 goli
  Dmitrij Kiriczenko (FK Moskwa)
  Michaił Osinow (FK Rostów)
 9 goli
  Vágner Love (CSKA)
  Ivica Olić (CSKA)
 8 goli
  Jegor Titow (Spartak)
  Roman Adamow (FK Moskwa)

Nagrody 
Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał Andrieja Arszawina piłkarzem sezonu w Premier Lidze. Arszawin był także pierwszy w plebiscycie na piłkarza sezonu w rosyjskich gazetach: Sport-Express i Soviet Sports.

18 grudnia 2006 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2006:

 Bramkarze
  Igor Akinfiejew (CSKA)
  Wiaczesław Małafiejew (Zenit)
  Antonín Kinský (Saturn)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
  Aleksandr Aniukow (Zenit)
  Wasilij Bieriezucki (CSKA)
  Roman Szyszkin (Spartak Moskwa)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
  Siergiej Ignaszewicz (CSKA)
  Martin Jiránek (Spartak Moskwa)
  Erik Hagen (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
  Dienis Kołodin (Dinamo)
  Deividas Šemberas (CSKA)
  Martin Škrtel (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
  Aleksiej Bieriezucki (CSKA)
  Oleg Kuzmin (FK Moskwa)
  Orlando Calisto (Rubin)

 Defensywni pomocnicy
  Elvir Rahimić (CSKA)
  Jewgienij Ałdonin (CSKA)
  Mozart (Spartak Moskwa)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
  Władimir Bystrow (Spartak Moskwa)
  Miloš Krasić (CSKA)
  Walerij Klimow (Tom)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
  Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
  Jegor Titow (Spartak Moskwa)
  Daniel Carvalho (CSKA)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
  Jurij Żyrkow (CSKA)
  Dinijar Bilaletdinow (Lokomotiw)
  Siarhiej Hurenka (Lokomotiw)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
  Andriej Arszawin (Zenit)
  Pawieł Pogriebniak (Tom)
  Jô (CSKA)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
  Roman Pawluczenko (Spartak Moskwa)
  Alejandro Domínguez (Rubin)
  Vágner Love (CSKA)

Zobacz też 
 Priemjer-Liga (2005)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2005/2006)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2006/2007)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2006 w Rosji